Ванчухина Любовь Ильинична (1 сентября 1952  года, Уфа) — советский, российский учёный-экономист, преподаватель университета. Доктор экономических наук(2000), профессор (2013). Член- корреспондент Российской Академии экономических наук и предпринимательства. Заслуженный экономист Республики Башкортостан (2008), Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (1998).

Биография 
Любовь Ильинична Ванчухина родилась 1 сентября 1952 года в Уфе.

В 1974 году окончила экономический факультет Уфимского государственного нефтяного института.

С 1974 года работает в Уфимском государственном нефтяном техническом университете.

1978-1980 годы- начальник отдела, с 1980 года — главный бухгалтер УГНТУ. Одновременно работала заведующей кафедрой бухгалтерского учёта и аудита Уфимского государственного нефтяного технического университета.

В 2013 году защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора экономических наук. Профессор (2013). Член— корреспондент Российской Академии экономических наук и предпринимательства.

Научная деятельность 
Научные исследования Л. И. Ванчухиной посвящены экономике высшей школы, роли финансовых инструментов в управлении сложными экономическими системами.

Автор более 230 научных работ.

Почётные звания и награды 
 Заслуженный экономист Республики Башкортостан (2008),
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (1998).

Научные труды 
 Россия на пути к рынку: экономика, государство, безопасность и качество. М., 2001 (соавт.);
 Основы внешнеэкономической деятельности. СПб., 2011 (соавт.);
 Формирование и реализация механизмов инновационного развития на нефтедобывающих предприятиях. Уфа, 2013 (соавт.).
 Бизнес планирование: от теории к практике (текст) Учебное пособие. Уфа : Изд-во УГНТУ, 2017, 305 с..
 Особенности формулирования главной цели как основного системообразующего фактора налогового менеджмента. Уфа: Изд -во УГНТУ, 2006 (соавт.).

Ссылки 
  БЭ Ванчухина Любовь Ильинична 
 [ https://search.rsl.ru/ru/record/01009500479  Бизнес планирование6 от теории к практике]
  УГНТУ Кафедра: Бухгалтерский учёт и аудит

Примечания 

Почётные работники высшего профессионального образования Российской Федерации
Заслуженные экономисты Республики Башкортостан